Npm (manager pakietów)
 Net profit margin – rentowność sprzedaży netto
 National Postal Museum